Skyhaven Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Skyhaven Airport (Missouri)
 Skyhaven Airport (New Hampshire)
 Skyhaven Airport (Pennsylvania)
 Skyhaven Airport (Texas)